Sulfate de mercure peut désigner :

 le sulfate de mercure(I), sulfate de dimercure ou encore sulfate mercureux, Hg2SO4 () ;
 le sulfate de mercure(II) ou sulfate mercurique, HgSO4 ().